Евгения Гершой (; 1 января 1901, Кривой Рог — 8 мая 1986, США) — американская скульптор и художница.

Биография 
Евгения Морисовна Гершой родилась в Кривом Роге, в семье Мириам Гершой (урожд. Любарская, род. 1868) и Мориса Гершоя (р. 1863/64). Братья — ученый-ботаник Университета в Вермонте Александр (род. 21 ноября 1896), Эмиль (род. 1892) и Лео (род. 1897), сестра — Софья (род. 1894). Евгения была младшим ребёнком в семье.

Её семья эмигрировала в США когда она была ещё ребёнком, в сентябре 1903 года.
Училась в Колумбийском университете и была участницей нью-йоркской Студенческой лиги искусства (1921-22). Её учителями были А. Стерлинг Колдер, Лео Лентелли, Кеннет Хайес Миллер, Бордман Робинсон, Карл Уолтерс. В конце 20-начале 30-х годов она работала с Гарри Готлибом в студии, в Вудстоке (Нью-Йорк). Первая персональная выставка состоялась в галерее Робинсон в Нью-Йорке в 1940 году. После года учёбы в Школе искусства Нового Орлеана она переезжает в 1942 году в Сан-Франциско.

В 1946 году она преподавала керамику в Калифорнийской школе изящных искусств.

В начале 1930-х годов она приезжает в Англию и Францию, совершает поездки в Мексику и Гватемалу, в 1955 году посещает Индию, Африку и страны Востока.

Её скульптуры создавались из таких материалов как дерево (каштан, бук) и полевой камень.

Работы

Музеи 
 Балтиморский музей искусства
 Бруклинский музей
 Музей современного искусства
 Музей искусства в Далласе
 Музей Исаака Дельгадо в Новом Орлеане
 Музей изящных искусств в Уичита
 Музей американского искусства Уитни
 Филадельфийский музей искусства
 Смитсоновский музей

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Художницы США XX века
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы США
Женщины-скульпторы
Иммигрировавшие в США из Российской империи